Adolphe Delessert (1809–1869), explorateur et naturaliste français ;
 Armand Delessert (1780-1859), banquier suisse ;
 Benjamin Delessert (1773-1847), homme d'affaires et naturaliste français ;
 Benjamin Delessert (1817-1868), homme d'affaires français ;
 Cécile Delessert (1825-1887), aquarelliste et dame d'honneur de l'impératrice Eugénie ;
 Constant Delessert (1806-1876), photographe suisse ; 
 Édouard Delessert (1828-1898), peintre, archéologue et photographe français ;
 Étienne Delessert (1735-1816), banquier français ;
 Étienne Delessert (1941-), peintre suisse.
 Eugène Delessert (1819-1877) : écrivain-voyageur français ;
 François-Marie Delessert (1780-1868), homme d'affaires français ;
 Gabriel Delessert (1786-1858), préfet de police à Paris de 1836 à 1848 ;

Plusieurs membres de la famille Delessert, décédés avant la Révolution française, ont été inhumés au cimetière du Port-au-Plâtre.

Odonymes :
 Le boulevard Delessert, dans le  de Paris, porte le nom de Benjamin Delessert (1773-1847) ; 
 le passage Delessert, dans le  de Paris, porte le nom d’un propriétaire.